Vang i Valdres – gmina w Valdres
 Świątynia Wang – kościół przeniesiony z Vang
 Kamień runiczny z Vang
 Vang – część Hamar